Аттапы:

 Аттапы — провинция (кхвенг) на юго-востоке Лаоса.
 Аттапы — город в Лаосе. Административный центр провинции Аттапы.